L'Anse – miejscowość w Kanadzie 
 L'Anse – miejscowość w USA w stanie Michigan, w hrabstwie Baraga
 L’Anse (ang. L'Anse Township) – gmina w USA, w stanie Michigan, w hrabstwie Baraga